A designação de Bayer C Centauri pode se referir a:
 C1 Centauri (V763 Centauri)
 C2 Centauri (HD 100825)
 C3 Centauri (HD 101067)

A designação de Bayer c Centauri pode se referir a:
 c1 Centauri (HD 129456)
 c2 Centauri (HD 129685)